Gavelin är ett svenskt efternamn som burits av bland andra:

Axel Gavelin, svensk geolog och ämbetsman
Lena Gavelin, svensk friidrottare 
Olof Gavelin, svensk gruvarbetare och politiker
Sven Gavelin, svensk geolog och mineralog 
Torsten Gavelin, svensk agronom och politiker

Andra betydelser 
 Ett sidoprojekt som Jan Johansen driver med bl.a. Mats Hedström.